KIL ist die Abkürzung für:

 Flugplatz Kiel in Deutschland, Kennung des assoziierten Funkfeuers
 Kongsvinger IL, norwegischer Fußballverein
 Kuban Airlines, ehemalige russische Fluggesellschaft, Sitz in Krasnodar nach dem ICAO-Code

KI-L steht als Abkürzung für:

 Linieinseln, eine Inselkette im östlichen Zentralpazifik mit acht Atollen, drei Einzelinseln und einem überfluteten Korallenriff nach ISO 3166-2-Code

Kil steht für:

 Dordtsche Kil, ein Gewässer in Südholland in den Niederlanden
 Kil, schwedische Stadt, Hauptort der Gemeinde Kil
 Kil (Gemeinde), schwedische Gemeinde
 Kil (Nacka), ein schwedischer Ort in der Gemeinde Nacka

Kil ist der Familienname folgender Personen:

 Joanna Kil (* 2000), polnische Nordische Kombiniererin und Skispringerin
 Monika Kil (* 1966), deutsche Bildungsforscherin
 Wolfgang Kil (* 1948), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Kiel (Begriffsklärung)
 Kill

Abkürzung